Ferulago subvelutina — многолетнее травянистое растение, вид рода  семейства .

В русскоязычной литературе может описываться под устаревшим названием Ферульник туркменский ().

Произрастает на каменистых склонах горного Туркменистана (Копетдаг). Эндемик.

Ботаническое описание 
Стебель сизый, тонкобороздчатый, внизу короткоопушённый или почти голый, вверху голый, высотой 70—130 см, неверху или от середины ветвистый. Корень толщиной около 4 см.

Листья в очертании широкояйцевидные, длиной 30—40 см, шириной 20 см, на недлинных черешках, многократно перисторассечённые; самые верхние листья редуцированы до влагалищ.

Зонтики 7—14 лучевые, в поперечнике 3—4 см. Зубцы чашечки незаметные; лепестки желтовато-зеленоватые.

Плоды широкояйцевидные, длиной 7—8,5 мм, шириной около 4,5 мм.

Таксономия 
Вид Ferulago subvelutina входит в род  семейства  порядка .

Литература

Примечания

Ссылки 
 Ферульник туркменский на сайте Плантариум 

Зонтичные
Флора Средней Азии